Игорь Викторович Лёвшин: Лёвшин, Игорь Викторович (род. 1958) — русский поэт, прозаик, музыкант, кинорежиссёр.
 Лёвшин, Игорь Викторович (род. 1974) — российский гандболист.